Gabriella – nome proprio di persona italiano femminile
Gabriella – traghetto che effettua la tratta Helsinki-Stoccolma
Gabriella – album di Gabriella Ferri

Cinema
Gabriella  (Gabriela) – film del 1950 diretto da Géza von Cziffra
Gabriella – film del 2003 diretto da Anthony Duva

Pagine correlate
Gabriela
Gabrielle (disambigua)